Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 51-es, továbbá 51A, 51B, 51–52 jelzésű villamosok:

Magyarország 

 51-es villamos (Budapest)
 51A villamos (Budapest)
 51-es villamos (Budapest, 1938–1983)megszűnt
 51A villamos (Budapest, 1961–1980)megszűnt
 51B villamos (Budapest, 1965–1980)megszűnt
 51–52-es villamos (Budapest)időszakosan aktív

Belgium 

 51-es villamos (Brüsszel)

Csehország 

 51-es villamos (Prága)megszűnt